Gemeindeverwaltungen (singular:  /  bzw. plural:  / ) sind, neben den Stadtverwaltungen und Regionalverwaltungen, eine der drei Arten von Kommunalverwaltung in Israel.

Sie sind eine Verwaltungseinheit für die kleineren urbanen Siedlungen und den größeren landwirtschaftlichen Ortschaften. 

Eine Gemeindeverwaltung hat in der Regel zwischen 2000 und 20.000 Einwohnern und liegt damit in der Verwaltungsgliederung Israels zwischen den Stadtverwaltungen und den ländlichen Regionalverwaltungen.

Die Entscheidungskompetenz darüber, ob eine Ortschaft zu einer Gemeindeverwaltung erhoben wird, liegt beim israelischen Innenministerium. Der Minister soll die Einwohner der fraglichen Ortschaft anhören, nachdem die Kriterien für eine Änderung des Statuts erfüllt sind.

Im Jahr 2007 bestanden in Israel insgesamt 141 Gemeindeverwaltungen.

Tabelle

Frühere Gemeindeverwaltungen 
Die Liste führt einige frühere Gemeindeverwaltungen auf.

Aufgaben 
Zu den Aufgaben einer Gemeindeverwaltung siehe: Aufgaben der Kommunalverwaltung

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Israels
 Verwaltungsgliederung
 Stadtverwaltung (Israel)
 Regionalverband (Israel)

Einzelnachweise 

Lokalverband (Ort)